est la formule brute de plusieurs isomères.

 p-cymène ou 4-isopropyltoluène, numéro CAS 
 durène ou  1,2,4,5-tétraméthylbenzène, numéro CAS 
  ou orthodiéthylbenzène, numéro CAS , 
 1,3-diéthylbenzène ou métadiéthylbenzène, numéro CAS 
 1,4-diéthylbenzène ou paradiéthylbenzène, numéro CAS 
 2,3,4,5-tétraméthylfulvène ou Me4Fv, numéro CAS 
(2-méthylpropyl)benzène ou isobutylbenzène, numéro CAS